Julij Pietrowicz Laudenbach (, ur.  w Moskwie, zm.  w Kijowie) – rosyjski lekarz, fizjolog i farmakolog, profesor farmakologii na Uniwersytecie Kijowskim. Był uczniem Siergieja Czirjewa. Do jego uczniów i współpracowników należeli Lindeman, Ziwert, Strażesko, Rutkiewicz.

Wybrane prace 
 Сосудодвигательная нервная система. Киев: тип. Имп. Ун-та св. Владимира, 1887
 Ein Fall von totaler Milzregeneration. Archiv für Pathologische Anatomie und Physiologie, 1895
  Ueber die Betheiligung der Milz bei der Blutbildung. Centralblatt für Physiologie 9, 1895
 Recherches expérimentales sur la fonction hémopoiétique de la rate. Archives de physiologie normale et pathologique 5, 1896
 К вопросу о физиологической роли отолитов (1898)
 О влиянии иода, иодистого натрия и иодотирина на кровообращение. Киев: тип. Имп. Ун-та св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898
 Об экстирпации лабиринта у аксолотля (Siredon mexicanus seu piscitormis). Киев: тип. Имп. Ун-та св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, [1898]
 Современное состояние учения об отправлениях полукружных каналов в нормальном и патологическом состоянии. Санкт-Петербург: К.Л. Риккер, 1898
 Количественное определение гемоглобина в крови по спектрофотометрическому методу Vierordt'а. Киев: тип. Имп. Ун-та св. Владимира АО печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1909
 Zur Otolithen-Frage. 1899
 Количественное определение гемоглобина в крови, 1910

Przypisy

Bibliografia 
 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона
 Российская профессура, XVIII-начало XX вв: Биологические и медико-биологические науки. Изд-во Русского Христианского гуманитарного ин-та, 2003  s. 271
 Сборник трудов, посвященный памяти покойного профессора Университета св. Владимира Юлия Петровича Лауденбаха. Киев: тип. Ун-та св. Владимира, 1910

Rosyjscy farmakolodzy
Rosyjscy fizjolodzy
Urodzeni w 1863
Wykładowcy Cesarskiego Uniwersytetu Kijowskiego Świętego Włodzimierza
Zmarli w 1910
Ludzie urodzeni w Moskwie